Калужский сельский округ

Калининградская область 

 Калужский сельский округ Черняховского района (до 2019 года)

Краснодарский край 

 Калужский сельский округ Северского района